Destiny's Child: Live in Atlanta
Live from Atlanta - primeiro álbum ao vivo da banda Casting Crowns

Desambiguação